HNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Heiweni (Papua Nuova Guinea)
 HNI Corporation – azienda statunitense di mobili per ufficio